Бори́с Ива́нович Коле́сников:
 Колесников, Борис Иванович (1950—2003) — директор Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина, Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Борис Иванович — начальник Свердловской железной дороги.